Voici la liste des planètes mineures numérotées de 380001 à 381000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 380001 à 381000

380001-380100

380101-380200

380201-380300

380301-380400

380401-380500

380501-380600

380601-380700

380701-380800

380801-380900

380901-381000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000